Chaumot kan syfta på:
 Chaumot, Nièvre
 Chaumot, Yonne